Иолшин, Александр:  Иолшин, Александр Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; 24 октября 1904.
 Иолшин, Александр Осипович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5972; 3 декабря 1839.